Фридрих Август:

 Фридрих Август I Ольденбургский (1711—1785) — князь-епископ (1750) и граф (1773) Любекского княжества, герцог Ольденбургский (1777). Из дома Гольштейн-Готторпов. Брат короля Швеции Адольфа Фредрика, дядя Екатерины II (брат её матери Иоганны Елизаветы).

 Курфюрсты и короли Саксонии
 Фридрих Август I Саксонский, Август Сильный, Август II Польский (1670—1733) — курфюрст Саксонии (1694), король польский и великий князь литовский (с 1697 и с 1709 года).
 Фридрих Август II, Август III Саксонец (1696—1763) — король польский и великий князь литовский (1734), курфюрст саксонский (1733).
 Фридрих Август III, Фридрих Август I (король Саксонии) (1750—1827) — курфюрст саксонский, король саксонский (1806), герцог варшавский (1807—1815).
 Фридрих Август II (король Саксонии) (1797—1854) — король саксонский (1836). Племянник короля Антона I, сын принца Максимилиана и принцессы Каролины Пармской.
 Фридрих Август III (король Саксонии) (1865—1932) — кронпринц Саксонии (1902—1904), последний король Саксонии (1904—1918).